Пфе́ффер () — немецкая фамилия

Известные носители:
 Пфеффер, Анна (род. 1945) — венгерская гребчиха-байдарочница.
 Пфеффер, Антон (род. 1965) — австрийский футболист.
 Пфеффер, Вильгельм (1845—1920) — немецкий химик и ботаник.
 Пфеффер, Джеффри (род. 1946) — американский ученый, теоретик бизнеса и профессор организационного поведения в школе бизнеса Стэнфордского университета.
 Пфеффер, Джон Джордж (1823—1910) — американский органный мастер.
 Пфеффер, Карл (1833—1897) — австрийский композитор.
 Пфеффер, Нора Густавовна (1919—2012) — немецкая советская поэтесса.
 Пфеффер, Фриц (1889—1944) — жертва нацизма.
 Пфеффер-Вильденбрух, Карл (1888—1971) — командир соединений войск СС, обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС.
 Пфеффер фон Заломон, Франц Феликс (1888—1968) — руководитель СА, обергруппенфюрер СА.

См. также 
 Пфайфер
 Файфер